Dibra kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Dibra (kommun) – en kommun i prefekturen Dibra
 Peshkopia, prefekturhuvudort, Dibër prefektur, 
 Dibër distrikt, distrikt, Dibër prefektur,

Nordmakedonien 

 Debar, stad,